Si te vas – singolo di Shakira del 1999
 Si te vas – singolo di Paulina Rubio del 2016
 Si te vas – singolo di Álvaro Soler del 2021